De Tullio peut faire référence à :

Patronyme 
  (1854-1934), entrepreneur et homme politique italien ;
  (2003-), nageur italien, frère de Marco ;
  (2000-), nageur italien.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme